Brotz ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Brotz (* 1982), deutscher Gymnasiallehrer und Schriftsteller
 Sandro Brotz (* 1969), Schweizer Journalist und Moderator